NCB steht für:
 National Central Bureau (INTERPOL)
 National Commercial Bank, die größte Bank Saudi-Arabiens
 National Coal Board
 National Children's Bureau 
 Nordisk Copyright Bureau
 Natural Cell Biology
 Narcotics Control Bureau
 No Compile Browse in Microsoft Visual Studio
 North China Block (Nordchinakraton)

NCB